Sportovní hala Vodova je sportovně kulturní a kongresové centrum v Brně. Její kapacita pro basketbalové zápasy dosahuje téměř 3 500 míst. V roce 2010 se zde odehrálo několik zápasů Mistrovství světa v basketbalu žen 2010.

Sportovní zařízení 

Součástí sportovního areálu je :

 Sportovní hala 1 – Stará (900 míst k sezení)
 Sportovní hala 2 – Nová (2 900 míst k sezení; 5 500 míst pro kulturní událostí s využitím hrací plochy)
 Kluziště
 Asfaltové hřiště pro házenou
 Volejbalové kurty v Lužánkách
 Víceúčelová sportovní hala Srbská

Zdroj:

Seznam klubů působících ve staré a nové hale 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Vodova
Basketbal v Brně
Kulturní instituce v Brně
Sport v Králově Poli
Postaveno v Česku 2001